Ismaïl Serageldin (1944), économiste égyptien.
 Samia Serageldin (1952), femme de lettres égyptienne.
 Kareem Serageldin, ancien financier chez Crédit suisse lors de la crise financière de 2007-2008.